Graine de star peut faire référence à:
 Graine de star (1993), film américain de James Lapine
 Graines de star (1996-2004),   télé-crochet français créée par Thierry Ardisson et présentée par Laurent Boyer
 Graine de star (2012),  bande dessinée de la série Cédric dessinée par laudec et scénarisée par Cauvin.